Die Thailand Open 2012 waren ein Tennisturnier, welches vom 24. bis zum 30. September 2012 in Bangkok stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Kuala Lumpur die Malaysian Open gespielt, die genau wie die Thailand Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Andy Murray, der in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahm. Im Doppel waren Oliver Marach und Aisam-ul-Haq Qureshi die Titelverteidiger, doch auch sie nahmen in diesem Jahr nicht mehr am Turnier teil. Im diesjährigen Einzelfinale besiegte der Franzose Richard Gasquet seinen Landsmann Gilles Simon klar in zwei Sätzen. Damit konnte Gasquet nach über zwei Jahren wieder bei einem Turnier den Titel holen. Im Doppel siegte das mit einer Wildcard ausgestattete Paar Lu Yen-hsun und Danai Udomchoke gegen das auf vier gesetzte Doppel Eric Butorac und Paul Hanley. Für Lu war es der zweite Doppeltitel, für Udomchoke war es bei seinem Heimatturnier das erste ATP-Finale überhaupt.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 22. bis 24. September 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 31 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 31 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 27 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Bangkok